NGC 7799 ist ein Stern im Sternbild Pegasus. Das Objekt wurde am 7. November 1863 von Heinrich Louis d´Arrest entdeckt und fälschlicherweise in den NGC-Katalog aufgenommen.

Einzelnachweise